Макоше могу бити:

 Макоше (Рибница), насељено мјесто у општини Рибница, Република Словенија
 Макоше (Жупа дубровачка), насељено мјесто у општини Жупа дубровачка, Република Хрватска